Чемпионат Африки по дзюдо 2022 года прошёл 26—29 мая в городе Оран (Алжир). Этот чемпионат стал третьим соревнованием подобного рода в Алжире. До этого страна принимала чемпионаты 2000 и 2007 годов. На участие в чемпионате подали заявки 144 спортсмена (83 мужчины и 61 женщина) из 24 стран.

Ссылки 
 

Чемпионаты Африки по дзюдо
Чемпионаты Африки в 2022 году
2022 год в дзюдо
Май 2022 года
Международные соревнования по дзюдо в Алжире
Чемпионаты Африки в Алжире
Спорт в Алжире в 2022 году
Спорт в Оране